Rio Bacajá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Bacajaí, vattendrag, Pará, 
 Rio Bacajá (vattendrag i Brasilien), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar